Михаил Тарасович Забела (; ум. ок. 1740) — генеральный судья Войска Запорожского, дед князя Безбородко.

Биография 
Участник походов: в 1687 году под Перекоп, в 1703 году — под Печеры, в 1704 году — в Польшу, в 1709 году — взятие Батурина. Служил в Нежинском полку: полковой есаул (1696—1708), полковой писарь (1708—1710), полковой судья (1727—1729). В Полтавской битве был в свите Петра I.
Назначен генеральным судьей с 1728 года по именному указу.

Управлял Малой Россией с 1734 по 1740 г. по указу Императрицы Анны Иоанновны совместно с Лизогубом, Лысенко, Маркевичем, кн. Барятинским и кн. Шаховским.

Семья 
 Дед — Пётр Михайлович Забела
 Отец — Тарас Петрович Забела, сотник борзенский
 Мать — Александра Александровна Цурковская
 Братья — Тарас и Юрий
 Жена — Мария Ильинична Новицкая (1688—?) — дочь охочекомонного полковника Ильи Федоровича.
 Дочери — Евдокия (старшая) замужем за И. И. Сахновским, Евдокия (младшая) замужем за А. Я. Безбородко, третья дочь за Иваном Борсуком.
 Сыновья — Василий, Иван, Пантелеймон.

Литература 
 
 
 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник, Киев, 1908, т. I.
 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии, Киев, 1888 г., т. I.

Примечания 

Генеральные судьи
Участники Русско-турецкой войны (1686—1700)
Участники Северной войны